Chrząstówek bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Chrząstówek (Łęczyca), Dorf der Gmina Łęczyca im Powiat Łęczycki der Woiwodschaft Łódź
 Chrząstówek, Ortsteil von Chrząstów in der Gmina Mielec in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Chrząstówek (Parzęczew), Weiler in der Gmina Parzęczew im Powiat Zgierski der Woiwodschaft Łódź